

Internationale wegen 
 Trans-Afrikaanse weg 1
 AH1 (Azië)
 Europese weg 1
 Europese weg 001

Afghanistan 
 Weg 1 (Afghanistan)

Åland 
 Valtatie 1 (Åland)

Albanië 
 A1 (Albanië), een autosnelweg in Albanië 
 SH1 (Albanië), een nationale weg in Albanië

Algerije 
 A1 (Algerije), een autosnelweg in Algerije
 N1 (Algerije), een nationale weg in Algerije

Andorra 
 CG-1, een hoofdweg in Andorra

Armenië 
 M1 (Armenië), een hoofdweg in Armenië 
 H1 (Armenië), een secundaire weg in Armenië

Australië 
 Highway 1

Bangladesh 
 N1 (Bangladesh), een nationale weg in Bangladesh

België 
 A1 (België), een autosnelweg in België 
 N1 (België), een gewestweg in België 
 R1 (België), een ringweg in België

Benin 
 RNIE1 (Benin), een internationale weg in Benin
 RN1 (Benin), een nationale weg in Benin

Bosnië en Herzegovina 
 A-1 (Bosnië en Herzegovina), een autosnelweg in Bosnië en Herzegovina
 B-1 (Bosnië en Herzegovina), een expresweg in Bosnië en Herzegovina

Botswana 
 A1 (Botswana), een hoofdweg in Botswana
 B1 (Botswana), een secundaire weg in Botswana

Bulgarije 
 A1 (Bulgarije), een autosnelweg in Bulgarije
 I-1 (Bulgarije), een hoofdweg weg in Bulgarije

Cambodja 
 Nationale weg 1 (Cambodja)

Canada 
 Alberta Highway 1
 British Columbia Highway 1
 Manitoba Highway 1
 New Brunswick Route 1
 Northwest Territories Highway 1
 Nova Scotia Trunk 1
 Newfoundland and Labrador Route 1
 Prince Edward Island Route 1
 Saskatchewan Highway 1
 Yukon Highway 1

China 
 G1 (China), een autosnelweg in China 
 Autosnelweg 1 (Hong Kong), een autosnelweg in Hong Kong

Cyprus 
 A1 (Cyprus), een autosnelweg in Cyprus
 B1 (Cyprus), een hoofdweg in Cyprus

Denemarken 
 O1 (Aarhus), een ringweg van Aarhus 
 O1 (Roskilde), een ringweg van Roskilde

Duitsland 
 Bundesautobahn 1, een autosnelweg in Duitsland 
 Bundesstraße 1, een nationale weg in Duitsland

Estland 
 Põhimaantee 1, een hoofdweg in Estland

Finland 
 Valtatie 1, een hoofdweg in Finland

Frankrijk 
 A1 (Frankrijk), een autosnelweg in Frankrijk
 N1 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk
 RNIL 1, een route nationale d'intérêt local in Frankrijk

 Departementale wegen in Frankrijk
 D1 (Ain), een departementale weg in Ain
 D1 (Aisne), een departementale weg in Aisne
 D1 (Allier), een departementale weg in Allier
 D1 (Alpes-de-Haute-Provence), een departementale weg in Alpes-de-Haute-Provence
 D1 (Hautes-Alpes), een departementale weg in Hautes-Alpes
 D1 (Alpes-Maritimes), een departementale weg in Alpes-Maritimes
 D1 (Ardèche), een departementale weg in Ardèche
 D1 (Ardennes), een departementale weg in Ardennes

Georgië 
 S-1 (Georgië), een hoofdweg in Georgië

Ghana 
 N1 (Ghana), een nationale weg in Ghana

Griekenland 
 A1 (Griekenland), een autosnelweg in Griekenland
 EO1, een nationale weg in Griekenland

Hongarije 
 A1 (Hongarije), een autosnelweg in Hongarije
 Foút 1, een nationale weg in Hongarije

Ierland 
 M1 (Ierland), een autosnelweg in Ierland
 N1 (Ierland), een nationale weg in Ierland

IJsland 
 Þjóðvegur 1, een nationale weg in IJsland

Israël 
 Kvish 1

Italië 
 A1, een autosnelweg in Italië
 SS1, een nationale weg in Italië
 RA1
 T1

Jamaica 
 T1, een autosnelweg in Jamaica
 A1, een hoofdweg in Jamaica
 B1, een secundaire weg in Jamaica

Madagaskar 
 Route nationale 1 (Madagaskar), een nationale weg in Madagaskar

Myanmar 
 NR1 (Myanmar), een nationale weg in Myanmar

Oostenrijk 
 A1 (Oostenrijk), een autosnelweg in Oostenrijk
 S1 (Oostenrijk), een expresweg in Oostenrijk
 B1 (Oostenrijk), een nationale weg in Oostenrijk

Tsjechië 
 D1
 N1 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk
 RN1 (Benin), een nationale weg in Benin

Verenigd Koninkrijk 
 M1 (Groot-Brittannië), een autosnelweg in Groot-Brittannië
 M1 (Noord-Ierland), een autosnelweg in Noord-Ierland
 A1 (Groot-Brittannië), een hoofdweg in Groot-Brittannië
 A1 (Noord-Ierland), een hoofdweg in Noord-Ierland
 A1 (Jersey), een hoofdweg in Jersey
 A1 (Man), een hoofdweg in Man